Појам Ванкувер може да се односи на:
Ванкувер, град у Канади у држави Британска Колумбија
Ванкувер (Вашингтон), град у САД у држави Вашингтон
Ванкувер (острво), острво Канаде
Џорџ Ванкувер, британски морепловац по ком су названи ови топоними